О́штинская во́лость — волость в составе Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Оштинский погост.

В состав волости входили сельские общества, включающие 194 деревни:
 Княщинское общество
 Кондушское общество
 Кукшегорское общество
 Верхневидлицкое общество
 Нижегорское общество
 Верхнегорское общество
 Кинелахтинское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 11 094 человека.

На 1905 год численность населения волости составляла 12 227 человек. В волости насчитывалось 2215 лошадей, 3410 коров и 6961 голова прочего скота.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена. 

В настоящее время территория Оштинской волости относится в основном к Вытегорскому району Вологодской области.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год (стр. 95) .
 Оштинская волость 

Волости Лодейнопольского уезда
Вытегорский район
Подпорожский район